

Patronymes 

 Gilbert Boutarel (1737-1794) : général français ;
 Simone Boutarel (1892-1987) : sculptrice et graveur de médailles française.

Autre 
 Rue Boutarel, une rue de Paris.